Серена Вилијамс је освојила турнир. У финалу је победила Викторију Азаренку са 6:1, 6:3.

Носиоци

 Викторија Азаренка (финале)
 Марија Шарапова (четвртфинале)
 Петра Квитова (друго коло)
 Агњешка Радвањска (полуфинале)
 Саманта Стосур (четвртфинале)
 Каролина Возњацки (треће коло)
 Марион Бартоли (прво коло)
 Ли На (четвртфинале)

 Серена Вилијамс (победница)
 Вера Звонарјова (прво коло)
 Франческа Скјавоне (прво коло)
 Анџелик Кербер (треће коло)
 Ана Ивановић (треће коло)
 Доминика Цибулкова (прво коло)
 Јелена Јанковић (прво коло)
 Марија Кириленко ''(друго коло)

Жреб

Завршница
{{Тенис-8 играча и 3 сета 2
|RD1=Четвртфинале
|RD2=Полуфинале
|RD3=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Викторија Азаренка
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Ли На
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=3

|RD1-seed3=4
|RD1-team3=

Горња половина

Група 1
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= В. Азаренка
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С. Кузњецова
|RD1-score02-1=65
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= А. Хлавачкова
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= А. Родионова
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Н. Петрова
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= В. Кинг
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=1

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= М. Јохансон
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=13
|RD1-team08= А. Ивановић
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= А. Кербер
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Ј. Ларсон
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= С. Халеп
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=66
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= В. Вилијамс
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=78

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Т. Пашек
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= С. Солер Еспиноса
|RD1-score14-1=62
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=WC
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Н. Ли
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= В. Азаренка
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= А. Хлавачкова
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=62
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Н. Петрова
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=13
|RD2-team04= А. Ивановић
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=12
|RD2-team05= А. Кербер
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= В. Вилијамс
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=8
|RD2-team08= Н. Ли|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01={{nowrap| В. Азаренка}}
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=13
|RD3-team02= А. Ивановић
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=12
|RD3-team03= А. Кербер
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=8
|RD3-team04= Н. Ли
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=

Група 2

Доња половина

Група 3
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= С. Стосур
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=77
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П. Мартић
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=65

|RD1-seed03=
|RD1-team03= С. Арвидсон
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К. Макхејл
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М. Никулеску
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=66
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06=|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=78
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= П. Цетковска
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=10
|RD1-team08= В. Звонарјова
|RD1-score08-1=2
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=16
|RD1-team09= М. Кириленко
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=7
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Ђ. Џенг
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=5
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ј. Макарова
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Г. Воскобојева
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=63
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ш. Пенг
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=4
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Л. Храдецка
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= М. Ераковић
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=3
|RD1-team16= П. Квитова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=5
|RD2-team01= С. Стосур|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= К. Макхејл
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=0

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= П. Цетковска
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=16
|RD2-team05= М. Кириленко
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ј. Макарова
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= Л. Храдецка
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=3
|RD2-team08= П. Квитова
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=3
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01= С. Стосур
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Ј. Макарова
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=Q
|RD3-team04= Л. Храдецка
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=5
|RD4-team01= С. Стосур
|RD4-score01-1=68
|RD4-score01-2=66
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=Q
|RD4-team02={{nowrap| Л. Храдецка}}
|RD4-score02-1=710
|RD4-score02-2=78
|RD4-score02-3=
}}

Група 4

|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=77
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Л. Шафаржова
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= К. Канепи
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= И. Бенешова
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=65
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= К. Закопалова
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=77
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= И-К. Бегу
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= М. Шарапова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= К. Возњацки
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= М. Бартел
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=62
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=9
|RD2-team04= С. Вилијамс
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=4
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Л. Шафаржова
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= К. Закопалова
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= М. Шарапова
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= К. Возњацки
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=2
|RD3-seed02=9
|RD3-team02= С. Вилијамс
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3='''6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Л. Шафаржова
|RD3-score03-1=
|RD3-score03-2=
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04=

Квалификације

Носиоци

Квалификанткиње

Квалификациони жреб

Прва квалификанткиња

Друга квалификанткиња

Трећа квалификанткиња

Четврта квалификанткиња

Пета квалификанткиња

Шеста квалификанткиња

Седма квалификанткиња

Осма квалификанткиња

Извори
 Квалификациони жреб
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2012.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно